Lingua boano (Molucche) (codice ISO 639-3 bzn) 
Lingua boano (Sulawesi) (codice ISO 639-3 bzl)